Kahramonhoi Todżikiston (2002) – 11. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Tadżykistanie. W rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytuł obroniła drużyna Regar-TadAZ Tursunzoda. Tytuł króla strzelców zdobył Dżomichon Muchiddinow, który w barwach klubu FK Chodżent zdobył 29 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Kahramonhoi Todżikiston

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Tadżykistanie
2002 w piłce nożnej
Tadżykistan w XXI wieku